För skådespelarfamiljen Wahlgren, se släkten Wahlgren från Småland
Wahlgren är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Wahlgren 2 203
 Vahlgren 418
 Valgren 43
 Walgren 17
Tillsammans blir detta 2 681 personer.

Personer med efternamnet Wahlgren
 Anders Wahlgren (född 1946), författare
 Anders Wahlgren (skogsvetare) (1861–1928)
 Anna Wahlgren (1942–2022), författare och samhällsdebattör
 Ariane Wahlgren (1917–1993), tysk-svensk journalist, radiokorrespondent och översättare
 August Wahlgren (1855–1908), skådespelare och revyartist
 Benjamin Wahlgren Ingrosso (född 1997), artist
 Bianca Wahlgren Ingrosso (född 1994), entreprenör
 Carl Wahlgren (1856–1917), jurist och ämbetsman 
 Carl Fredrik Wahlgren (1811–1888), präst
 Christer Wahlgren (1900–1987), tidningsman och kommunalpolitiker, högerman
 Ehrling Wahlgren (1946–2021), tyngdlyftare, kroppsbyggare
 Fredrik August Wahlgren (1819–1877), anatom och zoolog
 Hans Wahlgren (född 1937), skådespelare, textförfattare och sångare
 Hans Wahlgren (musiker) (1930–1974), orkesterledare, arrangör, basist och dragspelare
 Helge Wahlgren (1883–1958), skådespelare och regissör
 Ivar Wahlgren (1901–1983), skådespelare och sångare
 Johan Wahlgren (1843–1906), godsägare och riksdagsman 
 Johan Wahlgren (1854–1928), hemmansägare och politiker
 Kari Wahlgren (född 1977), amerikansk röstskådespelare
 Laila Bagge Wahlgren (född 1972), låtskrivare, sångerska och manager, numera Laila Bagge
 Lars-Anders Wahlgren (född 1966), tennisspelare
 Lars-Erik Wahlgren (1929–1999), militär, generallöjtnant
 Linus Wahlgren (född 1976), skådespelare och musikalartist
 Marie Wahlgren (född 1962), professor, politiker, folkpartist
 Mats Wahlgren (född 1952), läkare, parasitolog, professor
 Niclas Wahlgren (född 1965), skådespelare, artist och programledare
 Nils Wahlgren (1896–1987), jurist
 Olof Wahlgren (1927–1990), tidningsman och politiker, högerman
 Olof Wahlgren (militär) (1863–1940)
 Pernilla Wahlgren (född 1967), sångerska, skådespelare och programledare
 Sixten Wahlgren (1903–1976), konstnär
 Stassa Wahlgren (1858–1929), revyskådespelare och operettsångerska
 Thore Wahlgren (1914–1990), redaktör, tecknare och målare
 Tommy Wahlgren (född 1945), journalist och radioman
 Yens Wahlgren (född 1968), journalist, översättare och klingonist
 Åke Wahlgren (1910–1993), svensk militär

Källor

Svenska efternamn